Le sigle CPD peut signifier :
 Carnet de passages en douane, un document pour voyager avec un véhicule à l'étranger.
 Cellule pour le développement, une association fondée par les boursiers d'excellence de la République du Mali.
 , le service de police de la ville de Chicago (Illinois, États-Unis).
 , l'organisme chargé de la gestion des parcs de la ville de Chicago..
.

Le code CPD peut faire référence à :
 , en Australie-Méridionale, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports